Tofield ist der Familienname folgender Personen:

 Simon Tofield (* 1971), britischer Autor, Illustrator, Animator, Filmregisseur, Filmeditor und Effektekünstler
 Thomas Tofield (1730–1779), englischer Botaniker und Wasseringenieur

Tofield ist auch der Name einer kanadischen Kleinstadt in der Provinz Alberta